Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima () je multilateralni ugovor koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Rezolucija 2200A (XXI) od 16. decembra 1966, i na snazi je od 23. marta 1976. u skladu sa članom 49 sporazuma. Član 49 dozvolio je da sporazum stupi na snagu tri meseca nakon deponovanja trideset petog akta ratifikacije ili pristupanja. Ugovor obavezuje na svoje učesnike da poštuju građanska i politička prava pojedinaca, uključujući pravo na život, slobodu veroispovesti, slobodu govora, slobodu okupljanja, izborna prava i pravo na zakonski postupak i pošteno suđenje. Prema podacima iz septembra 2019. godine, sporazum ima 173 stranke i još šest potpisnika bez ratifikacije.

Uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR), ICCPR je deo Međunarodnog zakona o ljudskim pravima.

ICCPR nadgleda Odbor za ljudska prava Ujedinjenih nacija (zasebno telo Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija), koji razmatra redovne izveštaje država učesnica o tome kako se prava sprovode. Države moraju inicijalno da podnesu izveštavaj godinu dana nakon pristupanja savezu, a zatim kad to odbor zatraži (uglavnom svake četiri godine). Odbor se obično sastaje u Ženevi i normalno održava tri sednice godišnje.

Strane ugovornice 

Ukupno 172 zemlje potpisale su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

Države koje nisu potpisnice sporazuma 

Većina država na svetu su učesnici u ICCPR. Sledećih 25 država ne podržava ovaj sporazum, šest od kojih je zapravo potpisalo sporazum, ali ga nije ratifikovalo.

Zemlje koje su potpisale i nisu ratifikovale

Zemlje koje nisu potpisnice sporazuma

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Text of the Covenant}-
 -{List of signatories and parties}-
 -{article 2 Bimonthly publication highlighting article 2 of the ICCPR}-
 -{Introductory note by Christian Tomuschat, procedural history note and audiovisual material on the International Covenant on Civil and Political Rights in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law}-
 -{Lecture by Ruth Wedgwood entitled The Work of the United Nations Human Rights Committee: Enforcing the International Covenant on Civil and Political Rights in the Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law}-
 -{Christopher N.J. Roberts: William H. Fitzpatrick’s Editorials on Human Rights (1949), published by Arbeitskreis Menschenrechte im 20. Jahrhundert, published at "Quellen zur Geschichte der Menschenrechte"}-

Организација уједињених нација